A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A női 800 méteres síkfutás előfutamait július 04.-én, a döntőt pedig július 06.-án rendezték.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon